

Toponymes

Bloodvein, une rivière du Manitoba
 Première Nation de Bloodvein, une Première Nation du Manitoba
 Bloodvein 12, réserve de la Première Nation de Bloodvein au Manitoba
 Aéroport de Bloodvein River, un aéroport du Manitoba

Homonymie de toponyme